Evans Island ist der Name mehrerer Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Evans Island (Alaska)
 Evans Island (Minnesota)
 Evans Island (Nevada)
 Evans Island (New Hampshire)
 Evans Island (Tennessee)
 Evans Island (Virginia)

vor Antarktika:
 Evans Island (Antarktika), Insel in der Gruppe der Flat Islands vor der Küste des Mac-Robertson-Lands